

Architettura
 Castello di Lichtenstein – castello nel comune tedesco omonimo del Baden-Württemberg.
 Castello Lichtenstein – antico castello (1160-1290) soprastante Laives (BZ), di cui oggi resta solo la chiesetta di San Pietro.

Geografia 

 Lichtenstein – comune del Baden-Württemberg
 Lichtenstein/Sa. – città della Sassonia

Guerra 
 Lichtenstein – sistema radar usato dalla Luftwaffe nella seconda guerra mondiale

Persone 
 Alfred Lichtenstein – scrittore espressionista tedesco
 Harvey Lichtenstein – direttore artistico e produttore teatrale statunitense
 Martin Lichtenstein – fisico, esploratore e zoologo tedesco
 Mitchell Lichtenstein – attore, sceneggiatore e regista statunitense, figlio di Roy Lichtenstein
 Rose Lichtenstein – attrice tedesca
 Roy Lichtenstein – artista statunitense, tra i più celebri esponenti della pop art

Pagine correlate 
Liechtenstein (disambigua)